Луксембург је до сада учествовао 37 пута. До сада су остварили пет победа, а последње њихово учешће је било 1993. године.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Луксембург